Amphoe Bang Kruai (Thais alfabet: บางกรวย) is een district van de provincie Nonthaburi in Thailand. Dit district is op zijn beurt weer onderverdeeld in 9 tambon (gemeentes), te weten:

Bang Kruai
Nonthaburi (provincie)